Plusieurs villes ou communes possèdent une place ou une rue des Carabiniers :

Place des Carabiniers à Bruxelles
 Rue des Carabiniers à Charleroi
 Rue des Carabiniers à La Calamine
 Rue des Carabiniers à Wavre

Rue des Carabiniers à Saint-Quentin

Voir aussi 	
 Rue des Carabiniers d'Artois à Arras
 Rue des Carabiniers de Monsieur à Saumur

Carabiniers